

Geografia 
Polignac – comune francese situato nel dipartimento dello Charente Marittima
Polignac – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Loira

Persone 
Con il titolo di principe, o duca di Polignac, si ricordano:
 Melchior de Polignac (Lavoûte-Sur-Loire, 11 ottobre 1661-20 novembre 1741), cardinale della Chiesa cattolica, nominato da papa Clemente XI.
 Yolande de Polastron, duchessa de Polignac, amica e confidente della regina Maria Antonietta.
 Jules de Polignac (Versailles, 14 maggio 1780 – Parigi, 2 marzo 1847), figlio di Yolande de Polignac, ultimo primo ministro di Carlo X di Francia.

Nonché quattro dei sette figli di quest'ultimo: 
 Alphonse de Polignac (1817-1890), matematico francese, autore della Identità di Legendre-de Polignac
 Ludovic de Polignac (1827-1904), tenente colonnello dell'esercito francese, ebbe una bella parte nella colonizzazione dell'Algeria
 Camille Armand de Polignac (16 febbraio 1832 – Parigi 15 novembre 1913), militare francese, combatté per gli Stati Confederati
 Edmond, Principe di Polignac (19 aprile 1834 – 8 agosto 1901), compositore francese e teorico della scala ottofonica
Winnie de Polignac (1865 – 1943), moglie di quest'ultimo, mecenate e protettrice delle arti

Altro 
 Polignac – famiglia nobile francese
 Identità di Legendre-de Polignac – legge matematica